Андреа е женско и мъжко име, което може да се отнася до:

 Андреа (р. 1987) – българска попфолк певица (псевдоним на Теодора Андреева);
 Андреа — студиен албум на българската попфолк певица Андреа;
 Андреа – студиен албум на италианския певец Андреа Бочели;

Вижте също 
 Андрей